Whatever Happens steht für:
 Whatever Happens (Lied), Lied von Michael Jackson (2001)
 Whatever Happens (Film), Film von Nils Laupert (2017)
 Whatever Happens Next, Film von Julian Pörksen (2018)